Деменко Борис Вадимович — український піаніст, музикознавець
 Деменко Владислав Віталійович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Деменко Максим Володимирович — російський футболіст

Українські прізвища